Sun Dan peut désigner :
 Sun Dan (née en 1985), nageuse chinoise ;
 Sun Dan (née en 1986), gymnaste rythmique chinoise.